Pápai Emőke (2003. június 24. –) magyar női válogatott labdarúgó.

Pályafutása 
Négyévesen kezdett focizni a MAC-nál, amely 2010-től Mészöly Focisuli néven edzette tovább. Pápai tehetsége hamar megmutatkozott és korán kitűnt társai közül.

2016-ban került az MTK női csapatához és az U15-ös bajnokságban 19 meccsen 74 gólt szerzett. Szédületes statisztikáit tovább folytatta a 16 évesek között is és a 2017–18-as U16-os idényben 56 találatot jegyzett 18 mérkőzésen, végül 42 góllal zárta az U19-es szezont 2018–19-ben, ahol már a felnőttek között is bemutatkozhatott két mérkőzés erejéig.

Klubcsapatban

MTK Hungária FC 
Első találatát 2019. szeptember 21-én az ETO FC Győr ellen szerezte három perccel becserélése után. A csonk idényben még öt bajnokin, két kupameccsen és a BL-rájátszás küzdelmeiben állt helyt, melyeken még 4 találat fűződik nevéhez és az U19-esek között is 36 gólt jegyzett 10 meccsen.

A 2020–2021-es szezonban öt mérkőzésen nyolcszor zörgette meg ellenfelei hálóját.

Grasshoppers 
2021 nyarán a svájci Grasshoppers játékosa lett.

A válogatottban 
Szerbia ellen húzhatta fel első ízben a címeres mezt és az U17-esek között 10 találkozón szerepelt, melyeken 9 gólt lőtt.

A felnőttek között 2021. április 13-án mutatkozhatott be a Bosznia-Hercegovina elleni döntetlen alkalmával.

Statisztika

Klubcsapatokban 
2021. május 26-al bezárólag

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
 
 
 

2003-ban született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az MTK női labdarúgói